

Первомайське міське поселення — міське поселення, Коркінський район, Челябінська область
 Первомайське міське поселення — міське поселення, Шилкинський район, Забайкальський край